Села:
 Вербів — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район
 Вербів — Тернопільська область, Підгаєцький район
Інше:
 Вербів — історична назва району міста Носівки